Erotik () — второй полноформатный студийный альбом группы Lifelover, записанный в сентябре — декабре 2006 года в Стокгольме и выпущенный на CD в феврале 2007 года  и на виниле в октябре 2007 года Eternity Records и Blut & Eisen Productions тиражом 500 экземпляров.

Пластинка выдержана в рамках депрессивно-суицидального блэк-метала и является типичным примером смешения музыкальных стилей, характерных для жанра.

Запись альбома Erotik прошла в обновлённом составе: к группе присоединился ритм-гитарист Хенрик Халдтгрен (H.).

Список композиций 
* - Композиция № 12 содержит песню «M/S Salmonella» из предыдущего альбома группы, Pulver, сыгранную в обратном порядке.

Участники 
 Ким Карлссон «()» — вокал, речь, гитара
 Йонас Бергквист «B» — вокал, гитара, бас, фортепиано, лирика
 Хенрик Халдтгрен «H.» — гитара
 Йохан Габриэльсон «1853» — дополнительный вокал, речь, лирика
 Рикард Остром «LR» — вокал (на композициях 4 и 7), лирика

Примечания

Ссылки 
 Erotik на сайте Last.fm

Альбомы Lifelover
Альбомы Osmose Productions